Чембар может означать:
 Чембар —  река в России.
 Чембар — название города Белинский до 1948 года.